Витори Тому Буатава (, родился 1 ноября 1985 года в Мельбурне) — фиджийский и австралийский регбист, выступающий на позициях флай-хава и скрам-хава.

Биография 
С регби познакомился благодаря отцу-фиджийцу, уроженцу местечка Ломаникоро. В 2004 году дебютировал в клубе «Голд-Кост Брейкерз» при Университете Бонда. На профессиональном уровне играл в Италии за команду «Бадия», некоторое время числился в составе команд «Квинсленд Редс» и «Уэстерн Форс». В составе сборной Фиджи сыграл 14 матчей с 2007 по 2011 годы и участвовал в розыгрыше Кубка мира 2011 года (матчи против Намибии, ЮАР, Самоа и Уэльса).

В сезоне 2015/2016 выступал за команду Университета Бонда на позиции флай-хава. Также является игроком команды «Каузарина Бич» из Нового Южного Уэльса, выступал в составе сборной Нового Южного Уэльса. Своей любимой нерегбийной командой называет клуб по австралийскому футболу «», вне регби занимался также баскетболом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Регбисты Фиджи
Регбисты Австралии
Игроки РК «Квинсленд Редс»
Игроки РК «Уэстерн Форс»
Игроки РК «Бадия»
Игроки сборной Фиджи по регби